

Лез — річка в Республіці Комі, притока Сисоли.

Лез () — населений пункт у Призренському окрузі, Косово.

Лез (, ; Leuze, ) — назва кількох географічних об'єктів у Франції:
 Лез (Leuze) — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Лез (Lhez) — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.
 Лез (Lez) — річка, притока Рони.
 Лез (Lez) — річка в департаменті Ар'єж, притока Саля.
 Лез (Lez) — річка в департаменті Еро, впадає в Середземне море.

Див. також 
 Лес (значення)
 Лесс
 Старий Лез — колишня назва села Скворцове в Кримі.